Het ATP-toernooi van Kitzbühel 1990 (met de officiële naam Philips Head Cup 1990) werd van 30 juli tot en met 5 augustus gespeeld.
Er werd gespeeld op de gravelbanen van de Kitzbüheler Tennis Club in de Oostenrijkse plaats Kitzbühel.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Kitzbühel
ATP-toernooi van Kitzbühel